Flavi Sosípater Carisi (en llatí Flavius Sosipater Carisius) va ser un gramàtic i escriptor romà en llatí, nascut a Campània entre el final del  i el començament del .

Va ser autor d'un tractat en cinc llibres conegut com a Institutiones Grammaticae, compilació dels escrits d'anteriors autors sobre el mateix tema, com ara Flavi Caper, Veli Llong, Rèmmius Palemó, Quint Terenci Escaure, i Comminià i Juli Romà. Era de religió cristiana.

Referències 

Gramàtics romans
Romanistes italians
Escriptors italians en llatí
Escriptors romans en llatí
Lingüistes africans
Escriptors de la Campània
Escriptors africans